Mon ange est une chanson de Jena Lee ;
 Mon ange est une chanson d'Éric Lapointe ;
 Mon ange est une chanson de Grégory Lemarchal ;
 Mon ange est une chanson de Nolwenn Leroy ;
 Mon ange est un film franco-néerlandais réalisé par Serge Frydman en 2004 ;
 Mon ange est un film belge réalisé par Harry Cleven en 2016 ;
 Mon ange est le titre québécois de la série télévisée américaine Les Anges du bonheur (Touched by an Angel), créée par John Masius en 1994 ;
 Mon ange est une série télévisée française avec Muriel Robin et Marilou Berry diffusée à la télévision en 2022 ;
 Mon ange (Boarding Home) est un roman de Guillermo Rosales ;
 Mon ange est une pièce de théâtre de Henry Naylor mise en scène par Jérémie Lippmann.